Утра́ченные иллю́зии:

 «Утраченные иллюзии» () — роман Оноре де Бальзака (1836—1843), 39-я часть «Человеческой комедии» («Этюды о нравах»). Его интерпретации:
 «Утраченные иллюзии» — балет Бориса Асафьева по либретто Владимира Дмитриева и в постановке Ростислава Захарова (Ленинград, 1936).
 «Утраченные иллюзии» — балет Леонида Десятникова в постановке Алексея Ратманского (Москва, 2011).
 «» — мини-телесериал Мориса Казанёва (Франция, 1966).  
 «Утраченные иллюзии» — французский фильм 2021 года режиссёра Ксавье Джанноли.

 «» — картина Шарля Глейра и его ученика Леона Дюссарта (1865—1867, Художественный музей Уолтерса).   
 «» — фильм Эрнста Любича с Мерл Оберон в главной роли (США, 1941).